Андре́й Фе́ликсович Цико́то (, 5 декабря 1891, имения Тупольщизна Свенцисского повета — 11 февраля 1952, близ города Тайшет) — архимандрит, католический священник, экзарх апостольского экзархата Харбина. Трудился в Русском апостолате, член монашеского ордена мариан.

Образование 
Окончил католическую Виленскую духовную семинарию (1913), католическую католическую Императорскую Петербургскую духовную академию (1917 со степенью кандидата богословия).

Начало религиозной деятельности 
С 1914 года — священник. В 1917—1918 — настоятель прихода в Молодечно, где основал приходскую общеобразовательную школу. С 1918 года — профессор фундаментальной и догматической теологии в Минской духовной семинарии. Участвовал в белорусском национальном движении. В 1920 году вступил в орден мариан, проходил новициат при Мариампольской обители в Литве, затем работал в Америке, окормляя представителей литовской общины.

Служение в Друе 
В 1923 году организовал первый в истории белорусский католический монастырь в Друе (в Западной Белоруссии). Также ему были поручены организация и попечительство над женским монастырём Сестёр Служительниц Иисуса в Евхаристии, который в то же время начинал своё существование в Друе. Подвергался резкой критике со стороны части польской общины из-за белорусского характера монастыря мариан в Друе — несмотря на то, что лояльно относился к Речи Посполитой и её законам.

За годы пребывания в Друе основал несколько начальных школ, а затем и гимназию имени Стефана Батория, а также женское профессиональное училище кройки и шитья. Многонациональный и многоконфессиональный характер учебных заведений (в которые принимали не только христиан, но и евреев) вызывал сильное раздражение антисемитов. При монастыре был открыт городской театр, издавалась религиозная межконфессиональная газета. Деятельность о. Андрея способствовала и хозяйственному развитию Друи — город был электрифицирован и в нём, по его инициативе, была открыта касса взаимопомощи.

Генерал мариан и администратор в Харбине 
В 1933 году был избран генеральным настоятелем (генералом) ордена отцов мариан, продолжал опекать религиозные и образовательные учреждения Друи до 1938 года, когда белорусские монахи были высланы из города по решению польского правительства. В 1939 году был назначен Апостольским администратором для католиков восточного обряда в Маньчжурии вместо о. Фабиана Абрантовича, который был арестован советскими властями во время пребывания в Польше в том же году.

Арест, лагерь, смерть 
22 декабря 1948 года был арестован китайской коммунистической милицией и 25 декабря вместе с четырьмя другими священниками был передан советским органам. С 27 декабря находился в предварительном заключении в Чите, по сохранившимся свидетельствам, вёл себя на следствии мужественно, подвергался пыткам. Пример о. Андрея побудил одного из священников отказаться от отречения от Бога и церкви, к которому его вынудил следователь.

В 1949 году приговорён к 25 годам заключения в лагере по обвинению в организации террористической группировки на базе лицея Святого Николая в Харбине, агитации против Советского Союза и шпионаже в пользу Ватикана. Отбывал наказание в сибирских лагерях, был тяжело болен, перед смертью, по воспоминаниям других заключённых, лишён медицинской помощи. Экзарх Андрей Цикото скончался 11 февраля 1953 года в лазарете Озерлага возле Тайшета.

Беатификация 
В 2003 году официально начался процесс беатификации архимандрита Андрея Цикото.

Примечания

Литература 
 «Цикото» // Католическая энциклопедия. Т.5. М.:2013, ст. 171—172.
 Колупаев В. Е. Русское церковное присутствие в Китае. Монография. 2013. с. 122. ISBN 978-3-8484-7969-6
 Колупаев В. Е. Цикото Андрей // Католическая энциклопедия Т. 5. М.: Издательство францисканцев, 2013. с. 171—172. ISBN 978-5-89208-114-6

Ссылки 
 Биография

Мариане
Священнослужители, репрессированные в СССР
Религиозные деятели Белоруссии
Католические новомученики России
Выпускники Императорской Римско-католической духовной академии
Священники Российской грекокатолической церкви
Заключённые Озерлага